Cleber/Cléber kan verwijzen naar:
 Achternaam
 Jos Cleber (1916-1991), Nederlands trombonist, violist, dirigent, componist, arrangeur en programmamaker

Voornaam
 Cléber Chalá (1971), Ecuadoraans voetballer
 Cléber Eduardo Arado (1972-2021), Braziliaans voetballer
 Cléber Monteiro, kortweg Cléber, voluit Cléber Monteiro de Oliveira (1980), Braziliaans voetballer
 Cléber Santana (1981), Braziliaans voetballer
 Cléber Reis, kortweg Cléber, voluit Cléber Janderson Pereira Reis (1990), Braziliaans voetballer
 Cléber Sonda (1991), Braziliaans voetballer
 Cléber Américo da Conceição (1969), Braziliaans voetballer, kortweg Cléber genoemd